Burnier & Cartier foi um dupla de música popular brasileira, formada pelos músicos e compositores Octávio Bonfá Burnier e Claudio Cartier.

Discografia 
 (1977) Brazilian Connection/Brazilian Parrots
 (1976) Burnier & Cartier
 (1974) Burnier & Cartier

Bandas do Brasil
Bandas de música popular brasileira